Falla je lahko:
 Falla, kraj na Švedskem
 Falla, priimek več znanih ljudi